Ausztria
Sankt Martin, település Alsó-Ausztria tartományban

 Németország
Sankt Martin, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban

 Svájc
Sankt Martin, település Grigioni kantonban